Ву́лиця Фу́рманська — назва вулиць у різних населених пунктах України та країн Європи.



Вулиця Фурманська 
 Вулиця Фурманська — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Фурманська — вулиця у місті Ніжині.

Вулиці